

Geografia
 Bolaños (Jalisco) (5.019 abitanti) – comune dello stato di Jalisco, Messico
 Bolaños de Calatrava (12.490 abitanti) – comune spagnolo
 Bolaños de Campos (373 abitanti) – comune spagnolo

Persone
 Cristian Bolaños (1984–) – calciatore costaricano
 Enrique Bolaños (1928–2021) – politico nicaraguense
 Gisela Bolaños (1935–) – modella venezuelana, Miss Venezuela nel 1953
 José Bolaños  (disambigua)
 Luis Bolaños (1985–) – calciatore ecuadoriano
 Luis de Bolaños (~1549-1629) – missionario spagnolo
 Patxi Bolaños (1961–) – calciatore spagnolo
 Roberto Gómez Bolaños (1929–) – attore, scrittore e regista messicano

Pagine correlate
 Bolaño (disambigua)
 Bolano (disambigua)